Пампури () — итальянская фамилия.

Известные носители </noinclude>
 Пампури, Риккардо (1897—1930) — святой Римско-Католической Церкви, член католического монашеского ордена бонифратров, врач.
 Пампури, Юмер (1944—2017) — албанский тяжелоатлет.